CNDA est un sigle désignant :
le Centre national de dépôt et d'agrément
la Cour nationale du droit d'asile